Comino rústico puede referirse a:
 el nombre común de la planta Lagoecia
 el nombre común de la planta Laserpitium prutenicum
 el nombre común de la planta Laserpitium siler
 el nombre común de la planta Magydaris panacifolia
 el nombre común de la planta '''''Seseli tortuosum